

Toponymie

dans la voïvodie de Mazovie
 Powązki est un village situé dans la Powiat de Varsovie-ouest
 Powązki est un village situé dans la Powiat de Żyrardów
Deux cimetières à Varsovie portent ce nom : 
Cimetière militaire de Powązki
Cimetière de Powązki